Beugelen (sport), een volkssport uit Limburg en Noord-Brabant en een van de oudste balsporten van Nederland
 Beugelen (zandwinning), een wijze van zandbaggeren